Bighorn Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bighorn Peak (Kalifornien)
 Bighorn Peak (Montana)
 Bighorn Peak (New Mexico)
 Bighorn Peak (Wyoming)

Siehe auch:
 Big Horn Peak